Айтун Чирай (род. 1957, Байындыр) — турецкий политик, с 25 октября 2017 года занимает генерального секретаря Хорошей партии. С 2011 года является членом парламента Турции, входил в состав республиканской народной и демократической партий.

Биография 
Родился в 1957 году в Байындыре. Окончил медицинский факультет Эгейского университета по специальности «внутренние болезни». Затем работал в министерстве здравоохранения, занимал пост советника премьер-министра. После этого перешёл в частный сектор, работал в компаниях «Petkim», «Erdemir» и «İsdemir». Представлял интересы Турции на переговорах о займе со Всемирным банком. Владеет французским языком.

Политическая карьера 
В 1995 году Чирай, входивший на тот момент в состав партии истинного пути, баллотировался в парламент от Измира. В первоначальном партийном списке кандидатов в парламент он находился на третьем месте, но затем по решению руководства партии был перенесён на пятое. По итогам выборов партия не набрала в Измире достаточно голосов для попадания Чирая в парламент.

В 1999 году Чирай также попытался баллотироваться в парламент. В первоначальном партийном списке он занимал первое место, но затем руководство партии приняло решение об исключении его из списка. После этого Чирай вышел из партии истинного пути и вступил в конкурирующую с ней партию Отечества. Он баллотировался от неё в парламент в 2002 году, но партия не смогла набрать минимально необходимые для попадания в парламент 10 % голосов.

В 2007 году Чирай вступил в демократическую партию, на партийном конгрессе он выдвинулся на пост председателя. Хотя Чирай считал себя одним из трёх наиболее вероятных победителей выборов, он снял свою кандидатуру. Позднее вступил в республиканскую народную партию.

В 2011 году Чирай был избран членом парламента от республиканской народной партии. Переизбирался в июне и ноябре 2015 года. В октябре 2017 года объявил о выходе из партии, заявив, что оппозиционные партии не заинтересованы в решении проблем, с которыми приходиться сталкиваться избирателям
.

Чирай заявил, что он войдёт в состав созданной незадолго до этого Мераль Акшенер «Хорошей партии» и попытается «найти решение народных проблем». После вступления в «хорошую партию» Чирай был назначен её первым генеральным секретарём.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва